Diverse plaatsen in de Verenigde Staten:
Gainesville (Alabama)
Gainesville (Florida)
Gainesville (Georgia)
Gainesville (Missouri) 
Gainesville (dorp in New York)
Gainesville (stad in New York) 
Gainesville (Texas)
Gainesville (Virginia)